Balkh kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Balkh (provins), 
 Balkh (flod), vattendrag, 
 Balkh, distriktshuvudort, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar